Rock Island Line – amerykańska bluesowa/folkowa piosenka, którą jako pierwszy wykonał i nagrał w latach 30. Leadbelly. Piosenka była nagrywana w późniejszych latach przez wielu innych artystów.

Zwrotki piosenki opowiadają humorystyczną historię o operatorze pociągu, który przemycał surówkę hutniczą przez bramę rogatkową twierdząc, że wszystko, co ma w pociągu, to żywy inwentarz.

Wersje 
"Rock Island Line" została nagrana przez:

Lata 30.-40. 
 Huddie Ledbetter o pseudonimie Leadbelly nagrał ją w Waszyngtonie 22 czerwca 1937. Pierwsze z wielu nagrań tej piosenki ukazało się w czasie trwania jego kariery, ostatnie zostało nagrane na żywo w Uniwersytecie Teksasu w Austin 15 czerwca 1949. „Rock Island Line” pojawiła się na kompilacji Leadbelly'ego Rock Island Line: Original 1935-1943 Recordings (wydanej w 2003).

Lata 50. 
 Lonnie Donegan – singel (1955)
 W lipcu 1954 Donegan nagrała wersję „Rock Island Line” w szybkim tempie z zespołem jazzowym Chrisa Barbera z piosenką „John Henry” na drugiej stronie płyty gramofonowej. To było pierwsze nagranie, które zyskało miano złotej płyty w Wielkiej Brytanii i doszło do pierwszej dziesiątki w notowaniu muzycznym w Stanach Zjednoczonych.
 Odetta & Larry – The Tin Angel (1954)
 The Weavers – The Weavers' Greatest Hits (1957) 
 Johnny Cash – With His Hot and Blue Guitar (1957)

Lata 60. 
 Stan Freberg – The Best of Stan Freberg (1963) 
 Wersja Ferberga to parodia w jego charakterystycznym stylu.

 Johnny Horton – Johnny Horton on Stage (1966)

Lata 70. 
 Johnny Cash – singel na albumie Rock Island Line (1970) 
 Ten singel zdobył 93 miejsce w amerykańskim notowaniu muzycznym magazynu Billboard i 35 miejsce w amerykańskim notowaniu muzycznym piosenek country.

Lata 80. 
 The Knitters – Poor Little Critter on the Road (1985)
 Mano Negra – Patchanka (1988)
 Little Richard & Fishbone – Folkways: A Vision Shared -- A Tribute To Woody Guthrie And Leadbelly (1988)

Lata 90. 
 Devil in a Woodpile (z Jane Baxter Miller) – singel (1999)
 Z albumu Poor Little Knitter on the Road - A Tribute to the Knitters.

Lata 00. 
 Odetta – Looking for a Home (2001) 
 Dan Zanes and Friends  - Family Dance (2001) 
 Dziecięca wersja nagrana z Rocket Ship Review.
 Eleven Hundred Springs – Bandwagon (2004) 
 Peter Donegan Band – Live at the Elephant (2006) 
 Kickin Grass – On The Short Rows (2006)

Piosenki angloamerykańskie